Кундровские татары — этнографическая группа в составе астраханских татар, проживающая в селе Тулугановка Володарского района Астраханской области, представляют собой переходную форму субэтноса между юртовскими татарами и карагашами.

 Кундровские татары — устаревшее название карагашей.